Emilius Wagemans, Vlaams zanger (1926-2011), beter bekend als Bob Benny
 Herman Wagemans, Belgisch advocaat en politicus (1918-2006)
 Maurice Wagemans, Belgisch kunstschilder (1877 - 1927)
 Peter-Jan Wagemans, Nederlands componist (1952)
 Pieter Johannes Alexander Wagemans, Nederlands schilder (1879-1955)
 Wim Wagemans, Nederlands glazenier, grafisch ontwerper, lithograaf, mozaïekkunstenaar en kunstschilder (1906-1993)
 Wagemans & Van Tuinen, Nederlandse meubelfabriek (Artifort)